Wise est un adjectif anglais qui signifie sage, prudent, et aussi un nom propre qui peut se référer à :

Patronymie 

 Brownie  Wise (1913-1992), femme d'affaires américaine ;
 Daniel Wise (1971-), mathématicien américain ;
  ;
 Dennis Wise (1966-) footballeur anglais ;
 Evans Wise (1973-) footballeur trinidadien ;
 Herbert Wise (1924-) réalisateur et producteur autrichien ;
 Isaac Mayer Wise (1819-1900) rabbin américain, fondateur aux États-Unis du judaïsme réformé (voir Isaac M. Wise Temple) ;
  (1986-) basketteur américain ;
 Josh Wise (1986-) acteur américain ;
 Kirk Wise (1958-) réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain ;
Kurt Wise (1959-), géologue américain ;
 Margaret Wise Brown (1910-1952), autrice américaine d'albums pour enfants ;
 Martha Wise (1884-1971), empoisonneuse et tueuse en série américaine ;
 M. Norton Wise (1940-), historien des sciences américain ;
 Percival Kinnear Wise (1885-1968) joueur de polo britannique ;
 Ray Wise (1947-) acteur américain ;
 Robert Wise (1914-2005) réalisateur, producteur et metteur en scène américain ;
 Susan Wise Bauer (1968-) pédagogue américaine.

Toponymie

Wise est une ville de Virginie, chef-lieu du comté éponyme.
 Le Comté de Wise est un comté du Texas.
 Le lac Wise est un lac de Caroline du Sud.

Acronymes 

L'acronyme WISE correspond à :
 Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), un télescope spatial infrarouge américain placé en orbite en 2009.
 Wealthy Individuals - Social Entrepreneurs (WISE).
 World Innovation Summit for Education, rendez-vous annuel de réflexion sur les problèmes de l'éducation, qui a lieu au Qatar.
 , Institut mondial des entreprises Scientologues, basé à Los Angeles, en Californie.
 , ONG anti-nucléaire dont le siège est à Amsterdam.

Autres 
 Wise Guys est un groupe de chanteurs allemands
 Wise, entreprise de transferts d’argent internationaux.

Patronyme anglais
Homonymie de toponyme
Acronyme
Homonymie d'acronyme
Homonymie de localités aux États-Unis